Вико (, от латински vicus, със значението на „квартал“ или „малко село“, свързан с испанското име Vigo, Виго) може да се отнася за:

Личности 
 Антонио Вико, италиански кардинал
 Джамбатиста Вико, италиански философ и писател
 Урос Вико, италиански тенисист

Италия

Географски елементи 
 Вико, езеро в регион Лацио, провинция Витербо

Общини 
 Вико дел Гаргано, в провинция Фоджа
 Вико Екуенсе, в провинция Неапол
 Вико Канавезе, в провинция Торино
 Вико нел Лацио, в провинция Фрозиноне
 Виковаро, в провинция Рим
 Викопизано, в провинция Пиза
 Викофорте, в провинция Кунео

Други селища 
 Вико, село в община Баньоне (провинция Маса и Карара)
 Вико, село в община Едоло (провинция Бреша)
 Вико, село в община Монтекатини Терме (провинция Пистоя)

Франция 
 Вико, село и община в регион Корсика, департамент Южна Корсика

Швейцария 
 Вико Моркоте, село и община в кантон Тичино

Източници